La palabra: "Rarities", puede ser el nombre de álbumes de grandes éxitos o de rarezas de algún artista como los siguientes:

Rarities, álbum de The Beach Boys.
Rarities, álbum de Roxette.
Rarities 1971-2003, álbum de The Rolling Stones.
Rarities and B-Sides, álbum de The Smashing Pumpkins.

The Beatles
The Beatles lanzaron dos álbumes llamados Rarities uno en 1978 para Reino Unido y otro en 1980 para Estados Unidos.

Rarities (álbum británico).
Rarities (álbum estadounidense).